Slovo Penny má více významů:

 Pence – penny je slangové označení pro tuto minci
 Penny (Teorie velkého třesku)  – fiktivní postava ze seriálu Teorie velkého třesku
 Penny Market – německá obchodní firma, dceřiná společnost koncernu REWE

Externí odkazy